El gel o glaç és l'estat sòlid de l'aigua (H₂O), el qual es forma quan aquest es troba en una temperatura inferior a 0 °C (273,15 K, 32 °F), que és el seu punt de congelació. El gel també és considerat un mineral. Quant al seu nom, Pompeu Fabra proposava una redistribució semàntica, gel, quan és artificial, i glaç, quan és natural.

Característiques 

Com que el gel té una densitat menor a la de l'aigua líquida, sura en aquesta. L'acumulació de la neu (una forma de gel) en les glaceres i el seu moviment és un agent erosiu molt potent. El gel té una gran importància en la conservació d'aliments. Des de fa uns centenars d'anys s'utilitzaven pous de gel per a l'emmagatzemament d'aquest. Actualment s'utilitzen neveres i congeladors per a fabricar el fred necessari.

Estructura cristal·lina 
A pressió atmosfèrica, les molècules d'aigua s'estructuren de manera tetraèdrica, en virtut de l'enllaç d'hidrogen. Per això, les molècules d'aigua s'amunteguen de manera compacta, per tant, la densitat del gel és menor que la de l'aigua (al voltant de 0,9). El cristall de gel té una estructura hexagonal espaiada (a =7,5 Å, c =7,3 Å). Aquesta estructura es denomina "gel 1 h" o "gel Ih".

Fora de la Terra, en altres planetes o en satèl·lits en els quals les condicions de pressió i de temperatura són diferents, el gel pot adoptar altres estructures més compactes:
 gel lc (baixa temperatura, cúbica de facetes centrades, densitat aproximadament. 0,9)
 gel II (baixa temperatura, ortoròmbica centrat, densitat aproximadament. 1,2)
 gel III o Iii (baixa temperatura, tetragonal, densitat aproximadament. 1,1)
 gel V (alta pressió, baixa temperatura, monoclínica de base centrada, densitat aproximadament. 1,2)
 gel VI (alta pressió, baixa temperatura, tetragonal, densitat aproximadament. 1,3)
 gel VII (alta temperatura, alta pressió, cúbic senzilla, densitat aproximadament. 1,7)
 gel VIII (alta pressió, tetragonal centrada, densitat aproximadament. 1,6)
 gel IX (alta pressió, tetragonal, densitat aproximadament. 1,2)
 gel XII (alta pressió, baixa temperatura, tetragonal, densitat aproximadament. 1,3).

Referències

Vegeu també 
 Gebre
 Glaç negre
 Glaçó
 Permagel

Aigua
Glaciologia